Teresa Cunegunda Sobieska de Polonia (Varsovia, 4 de marzo de 1676 - Venecia, 10 de marzo de 1730) fue una princesa polaca. Se desempeñó como regente del Palatinado entre 1704-1705. Fue la madre del emperador Carlos VII del Sacro Imperio Romano Germánico.

Biografía 
Era hija del rey de Polonia, Juan III Sobieski, y de su esposa, la noble francesa María Casimira Luisa de la Grange d'Arquien.

A los 19 años fue comprometida por esposa a Maximiliano II Emanuel, duque y elector de Baviera, que había enviudado hacía poco tiempo. Con él se casó el 2 de enero de 1695, convirtiéndose así en duquesa y electora.

La pareja tuvo diez hijos, entre los cuales se encontraba el futuro emperador Carlos VII del Sacro Imperio Romano Germánico y el arzobispo Clemente Augusto de Baviera, aunque solo la mitad de ellos sobrevivió hasta la edad adulta.

Entre los años 1704 y 1705 debió fugarse con su familia de la corte bávara hacia los Países Bajos Españoles, debido a la derrota del ejército de Baviera en la batalla de Höchstädt, siendo nombrada princesa palatina en lugar de su marido. Sin embargo, cuando se fue a ver a su madre, el ejército no le permitió regresar. Por lo tanto, Teresa pasó diez años en el exilio, solo regresando en 1715.

Falleció en Venecia en 1730 y fue sepultada en la cripta de la Iglesia de los Teatinos de Múnich junto a su marido.

Descendencia 
De su matrimonio con Maximiliano II Emanuel nacieron diez hijos:
 Un niño fallecido al poco de nacer (1695).
 Mariana Carolina (1696-1750), monja desde 1720.
 Carlos VII (1697-1745), elector de Baviera, rey de Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Casado en 1722 con María Amalia de Austria (1701-1756); con descendencia.
 Felipe Mauricio María (1698-1719), obispo elector de Paderborn y Münster. 
 Fernando María Inocencio (1699-1738), general imperial. Casado con la condesa palatina María Ana de Neoburgo; con descendencia.
 Clemente Augusto (1700-1761), gran maestre de la Orden Teutónica, príncipe arzobispo de Colonia, obispo de Ratisbona, Paderborn, Osnabrück, Hildesheim y Münster.
 Guillermo (1701-1704).
 Aloís Juan Adolfo (1702-1705).
 Juan Teodoro (1703-1763), cardenal, príncipe obispo de Ratisbona, Freising y Lieja.
 Maximiliano Manuel Tomás (1704-1709).

Antepasados

Enlaces externos 

Mujeres en el Poder
Tumba en Theatinerkirche de Múnich

Nobles de Polonia del siglo XVII
Nobles de Polonia del siglo XVIII
Sepultados en la Iglesia de los Teatinos y San Cayetano
Nacidos en Varsovia
Fallecidos en Venecia
Nacidos en Cracovia
Electoras consortes de Baviera del siglo XVII con los Wittelsbach
Electoras consortes de Baviera del siglo XVIII con los Wittelsbach